charme (eigenschap), een vorm van uitstraling

La Charme
Le Charme
(de naam verwijst naar de Franse naam voor de boomsoort carpinus)
ook:
gemeenten met de naam Charmes (doorverwijspagina)
Charmé, Charente
Charmant, Charente